Als Römerbriefvorlesung werden berühmte universitäre Vorlesungen  verschiedener Theologen zum Brief des Apostels Paulus an die Römer bezeichnet:, so z. B.
 Römerbriefvorlesung (Martin Luther)
 Römerbriefvorlesung (Erik Peterson)
 Römerbriefvorlesung (Rudolf Bultmann)
 Römerbriefvorlesung (Adolf Schlatter)